У́лица Лобаче́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Лобачевского — улица в Ишимбае.
 Улица Лобачевского — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Лобачевского — улица в Казани.
 Улица Лобачевского — улица в Липецке.
 Улица Лобачевского — улица в Москве.
 Улица Лобачевского — улица в Новосибирске.
 Улица Лобачевского — улица в Нурлате.
 Улица Лобачевского — улица в Туле.
 Улица Лобачевского — улица в Уфе.
 Улица Лобачевского — улица в Иркутске.
 Улица Лобачевского — улица в Козловке.

Украина 
 Улица Лобачевского — улица в Донецке.
 Улица Лобачевского — улица в Киеве.
 Улица Лобачевского — улица во Львове.
 Улица Лобачевского — улица в Харькове.

Казахстан 
 Улица Лобачевского — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Переулок Лобачевского — переулок в Киеве.